Core est un mot anglais qui signifie coeur ou noyau.

Nom 
Core peut désigner :
 core (en français, cœur), un ensemble de circuits capables d’exécuter des programmes de façon autonome ;
 multicore (en français, microprocesseur multi-cœur), un microprocesseur possédant plusieurs cœurs fonctionnant simultanément ;
 Core ou Intel Core, une microarchitecture x86 d'Intel, qui succède en 2006 aux architectures P6 et NetBurst ;
 , un porte-avions d'escorte de l'US Navy ;
 Core, un jeu vidéo de type sandbox développé par Manticore Games.

Titres 

 Core, un album du groupe Stone Temple Pilots ;
 Core, un album de Persefone.
 The Core (Fusion), un film catastrophe de science-fiction sorti en 2003.

Patronymes 

 Al Core, un compositeur français de musique électronique.

Toponymes 

 Core, quartier de San Diego (Californie).

Abréviation 
CORE peut désigner :
 Système STET-CORE (où CORE signifie compensation retail), plate-forme de compensation interbancaire, communément appelée STET-CORE ;
 Coordenadoria de Recursos Especiais, une unité SWAT au sein de la police civile de l'État de Rio de Janeiro au Brésil ;
 Congress of Racial Equality, une organisation des droits civique américaine ;
 CORE Digital Pictures, une société de production de films et de séries d'animation en images de synthèse canadienne ;
 CORE, un jeu vidéo de tir à la première personne sorti en 2009.

Voir aussi 
 Core dump, une copie de la mémoire vive et des registres d'un processeur
 Dublin Core, un schéma de métadonnées générique
 Fedora Core, une version du projet Fedora
 Core Training (en français, gainage), une méthode de gymnastique musculaire
 Core Design, une société de développement de jeu vidéo
 
 Grindcore, un genre de musique issue du punk hardcore et du death metal
 , la traduction anglaise de noyau dur
 Skacore, un genre musical dérivé du ska accompagné de rythme rock hardcore
 Speedcore, le style le plus dur et expérimental de la techno hardcore